Big Brother Brasil — programa de televisão brasileiro em que "paredão" é a situação de participantes votáveis a sair do programa
 Córrego Paredão — córrego no estado brasileiro de São Paulo
 Fuzilamento — método de execução de pena de morte
 Paredões — bairro de Mossoró, município do estado brasileiro do Rio Grande do Norte
 Parque Ecológico do Paredão — unidade de conservação ambiental situada no estado brasileiro de Minas Gerais
 Som automotivo — usado para alimentar estruturas empilhadas de propagação de música em festas em locais abertos 

Desambiguação